Esta é uma lista de jogadores de Showbol do Fluminense Football Club.

Jogadores ao longo da história 
  Alex Dias
  Augusto
  Bruno Reis
  Cadu
  Fabinho
  Gilmar Fubá
  Jackson
  Jorge Luiz
  Maciel
  Marcello Barbosa
  Marcelo Leite
  Marcelo Piu
  Marco Brito
  Paulo Isidoro
  Pires
  Wellerson

Por temporada

2014 

Fluminense Football Club